Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête.

Ces valeurs ne prennent pas en compte les différences de coût de vie entre les pays. Ces différences fluctuent fortement en fonction des taux de change. Elles doivent donc être utilisées avec précaution.

Il est également intéressant de comparer les niveaux de vie sur la base de la parité de pouvoir d'achat (PPA) : voir Liste des pays par PIB (PPA) par habitant.

Classement 
Les données du Fonds monétaire international (FMI) concernent l'année 2020, sauf précision contraire. Les données de la Banque mondiale concernent l'année 2017, sauf précision contraire. Celles de l'Organisation des Nations unies concernent l'année 2016, sauf précision contraire.

Notes et références 

Habitant
PIB (nominal) par habitant
Produit intérieur brut
Attractivité